Direct Part Marking
 Disruptive Pattern Material – kamuflaż armii Brytyjskiej
 duża prowincja magmatyczna
 Eter metylowy glikolu dipropylenowego
 Karabin maszynowy DP
 dziecięce porażenie mózgowe